Эспоо:

 Эспоо — город в Финляндии, второй по величине город страны.
 Эспоо Блюз — финская хоккейная команда из города Эспоо.